El término amígdala puede referirse, en esta enciclopedia:

En anatomía

En la cavidad bucal 

 a la amígdala palatina, cada una de las dos amígdalas situadas entre los pilares del velo del paladar; generalmente, cuando se habla de amígdala, se hace referencia a la amígdala palatina;
 a la amígdala faríngea, ubicada en la parte nasal de la faringe;
 a las amígdalas linguales, localizadas en la base de la lengua.

En el oído 

 a la amígdala tubárica, situada cerca de la abertura de la trompa de Eustaquio o tuba auditiva.

En el sistema nervioso central 

 a la amígdala cerebral, el conjunto de neuronas situado en el lóbulo temporal del cerebro;
 a la amígdala cerebelosa, una porción del cerebelo.

En los cómics 

 a Amígdala, un personaje de DC Comics.

Enlaces externos